La saison 2020-2021 est la  de la Ligue américaine de hockey. En raison de la pandémie de Covid-19, la saison ne démarre qu'au 5 février et, comme lors de la saison précédente, la Coupe Calder n'est pas remis à l'issue de la saison.

Contexte 
Le 30 décembre 2020, un plan pour la tenue d'une saison écourtée qui débute le 5 février 2021 et se termine le 16 mai 2021 est approuvé par les gouverneurs de la LAH. Quelques jours plus tard, la ligue annonce que 28 équipes regroupées en 5 divisions prendront part à la saison 2020-2021. Le , la LAH et l'Association des joueurs s'entendent sur une modification apportée à la convention collective uniquement pour la campagne 2020-2021.

Saison régulière

Classements 

Un match entre les Phantoms et les Devils a été arrêté alors que les deux équipes étaient à égalité, chaque équipe inscrivant un point au classement.

Meilleurs joueurs

Séries éliminatoires 
Pour la deuxième année consécutive, il n'y a pas de séries éliminatoires pour la Coupe Calder. Les équipes de la division Pacifique jouent un tournoi afin de déterminer celle qui sera sacrée championne de division.

Récompenses

Trophées individuels

Équipes d'étoiles 
Au lieu de nommer, traditionnellement deux équipes des étoiles de la saison, la LAH nomme une équipe des meilleurs joueurs pour chaque division, en complément de l'équipe des recrues

Division Atlantique 
Jeremy Swayman (G) – Providence
Samuel Bolduc (D) – Bridgeport
Tarmo Reunanen (D) – Hartford
Morgan Barron (A) – Hartford
Cameron Hughes (A) – Providence
Jakub Lauko (A) – Providence

Division Canadienne 
Cayden Primeau (G) – Laval
Otto Leskinen (D) – Laval
Connor Mackey (D) – Stockton
Kalle Kossila (A) – Toronto
Egor Sokolov (A) – Belleville
Nathan Todd (A) – Manitoba

Division Centrale 
Beck Warm (G) – Chicago
Calen Addison (D) – Iowa
Cody Franson (D) – Rockford
Riley Barber (A) – Grand Rapids
Riley Damiani (A) – Texas
Adam Mascherin (A) – Texas

Division Nord 
Zane McIntyre (G) – Lehigh Valley
Oskari Laaksonen (D) – Rochester
Cameron Schilling (D) – Hershey
Boris Katchouk (A) – Syracuse
Connor McMichael (A) – Hershey
Taylor Raddysh (A) – Syracuse

Division Pacifique 
Logan Thompson (G) – Henderson
Josh Mahura (D) – San Diego
Ryan Murphy (D) – Henderson
Cooper Marody (A) – Bakersfield
Andrew Poturalski (A) – San Diego
T. J. Tynan (A) – Colorado

Équipe des recrues 
Logan Thompson (G) – Henderson
Calen Addison (D) – Iowa
Max Gildon (D) – Bakersfield
Riley Damiani (A) – Texas
Connor McMichael (A) – Hershey
Phil Tomasino (A) – Chicago

Références 

Saison de la LAH
LAH